Па́велка — село Куйманского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

Павелка стоит на автодороге, которое соединяет сёла Куймань и Крутое. В 2 км северо-восточнее находится деревня Андреевка.

Возникла в конце XVII века. Известна по документам с 1710 года .

Название было дано потому, что село расположено почти в истоке реки Павелки. Чуть выше села на ней сделана запруда.

В центре села находится церковь святых Космы и Дамиана. В юго-западной части — молочно-товарная ферма.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района